En droit civil , le contrat de louage est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à faire jouir le preneur d'une chose mobilière ou immobilière  moyennant un prix.
En Tunisie, le louage est le nom donné au taxi collectif.